Melamed steht für:

 Melamed, Lehrer oder Lehrende im Judentum

Melamed ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Melamed (* 1956), amerikanischer Schauspieler

 Stephen Melamed (* 1951), US-amerikanischer Designer
 Tatjana Melamed (* 1974), ukrainisch-deutsche Schachspielerin 
 Yitzhak Melamed (* 1968), israelisch-amerikanischer Philosoph